Gunung Baringin (Angkola Selatan), een plaats in Indonesië
Gunung Baringin (Portibi), een plaats in Indonesië
Gunung Baringin (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Gunung Baringin (Sosa), een plaats in Indonesië
Gunung Baringin (Panyabungan Timur), een plaats in Indonesië